Eckhold ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Jörg Eckhold  (1941–2022), deutscher Politiker (CDU)
 Karin Eckhold (1938–2018), deutsche Schauspielerin und Sängerin

Siehe auch
 Eckolt
 Eckholdt
 Eckoldt
 Eckold